IBZ est un sigle qui peut désigner :
 Intérieur Binnenlandse Zaken (en français, service public fédéral Intérieur).

IBZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Ibiza, l'aéroport desservant les îles d'Ibiza et de Formentera aux Baléares, selon le code AITA des aéroports.